Bilanga peut désigner :
 Le  département et la commune de Bilanga au Burkina-Faso ;
 Bilanga, le village chef-lieu de ce même département ;
 Bilanga-Yanga, le village de ce même département ;
 Bilanga-Yanga-Peulh, le village autonome peul de ce même département, proche de Bilanga-Yanga.